

Geografia 
 Mechel – frazione del comune italiano di Cles

Persone 
 Christian von Mechel (1737-1817) – incisore, editore e mercante d'arte svizzero
 Johann Lucas von Mechel (1807-1873) – militare svizzero

Altro 
 Mechel – azienda mineraria e metallurgica russa